Violinista – musicista che suona il violino
 Violinista – personaggio dei fumetti DC Comics
 Violinista – scultura di Mauro Álvarez Fernández situata a Oviedo, in plaza de la Gesta
 Il violinista – esperimento mentale introdotto da Judith Jarvis Thomson nel saggio Una difesa dell'aborto del 1971

Pagine correlate 
 Il violinista